Beal Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beal Lake (Arizona)
 Beal Lake (Kalifornien)
 Beal Lake (Oregon)

Siehe auch:
 Beale Lake